RUG bzw. RuG ist die Abkürzung für: 
 eine niederländische Universität, siehe Reichsuniversität Groningen
 eine belgische Universität, siehe Universität Gent (früher: Reichsuniversität Gent)
 eine deutsche Fachzeitschrift, siehe Rundfunk und Geschichte
 Pflegeaufwandgruppen, siehe Resource Utilization Group

 
Rug ist der Familienname von:
 Ludwig Rug (1930–1998), Domkapitular und Summos Custos in Eichstätt
 Antonia Rug (* 1996), deutsche Sängerin, Songwriterin und Musikproduzentin, siehe Novaa
Siehe auch:
 Ruge

RUG